Села:
 Білоцерківка — Запорізька область, Більмацький район
 Білоцерківка — Миколаївська область, Баштанський район (до 2020 року — Новобузький район)
 Білоцерківка — Полтавська область, Миргородський район (до 2020 року — Великобагачанський район)
 Білоцерківка — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — Чаплинський район)